Wilhelm von Wymetal ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Wymetal (Journalist) (1838–1896), österreichischer Journalist
 Wilhelm von Wymetal (Regisseur) (1863–1937), österreichischer Schauspieler und Regisseur 
 Wilhelm von Wymetal (1878–1896), Leiter der Kunst- und Bildungsstelle der Großdeutschen Partei
 Wilhelm von Wymetal (Choreograph) (1890–1970), österreichischer Choreograph und Regisseur